Hospital de la Caridad o de Nuestra Señora de la Caridad, de la Santa Caridad puede referirse a hospitales atendidos por algunas órdenes religiosas del que toman el nombre:

Hospitales

En España 
 Hospital de la Caridad, en la localidad de Algeciras;
 Hospital de la Caridad, en la localidad de Almendralejo;
 Hospital de la Caridad, en la ciudad de Cartagena;
 Hospital de la Caridad, en la localidad de Colmenar de la Oreja;
Hospital de la Caridad, en la localidad de Córdoba;
 Hospital de la Caridad, en la ciudad de Huelva;
 Hospital de la Caridad, en la localidad de Portmán;
 Hospital de la Caridad, en la ciudad de Sevilla;
 Hospital de la Caridad en la ciudad de Madrid (denominado también de la Merced)

Otras partes del mundo 
 Hospital de la Caridad, en la ciudad de Barquisimeto  Venezuela;
 Hospital de la Caridad, en la ciudad de Montevideo  Uruguay;

Órdenes religiosas 
 Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad
 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
 Misioneras de la Caridad
 Padres Misioneros de la Caridad